65-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 65-й армейский корпус (Германия)
 65-й стрелковый корпус (СССР)